Ґлізе 832 c (Gliese 832 c) — найближча до Сонячної системи життєпридатна екзопланета, знаходиться в сузір'ї Журавля на відстані 16,3 світлових роки. Обертається навколо зірки спектрального класу червоний карлик, яка більш ніж удвічі менша і легша за Сонце, відповідно і світність менша приблизно в 1000 разів. Однак через невелику наближенність орбіти (на один оборот йде всього 36 діб) Ґлізе 832 c отримує лише трохи меншу кількість світла і тепла в порівнянні із Землею.

Моделювання показує, що середня температура на її поверхні становить близько -20 °С, але це значення досить сильно змінюється залежно від пори року від -40 °C до +7 °C. Справа в тому, що орбіта цієї екзопланети сильно витягнута, в результаті чого вона то максимально наближається до материнської зірки, зміщуючись на самий край населеної зони, то віддаляється від зірки, зміщуючись ближче до середини зони життя.

Ґлізе 832 с також відноситься до розряду надземель, її маса становить близько 5,4 земних. Атмосфера вірогідно досить щільна, її середні шари завжди заповнені масивними паровимим хмарами.

Індекс подібності Землі дорівнює 0,81.

Примітки

Посилання 
 Artist's conception of Gliese 832 
 Artist's conception of Gliese 832 compared to the earth 
 The original study 

Екзопланети
Екзопланети, відкриті 2014
Журавель (сузір'я)
Планетні системи